Петре́ску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Петреску, Анка (1949—2013) — румынский архитектор и политик.
 Петреску, Барбу — румынский политик, мэр Бухареста.
 Петреску, Дан (род. 1967) — румынский футболист и тренер.
 Петреску, Джикэ (1915—2006) — румынский музыкант.
 Петреску, Елена (1916—1989, по мужу — Чаушеску) — супруга Николае Чаушеску.
 Петреску, Ион (1857—1932) — румынский актёр.
 Петреску, Ирина (1941—2013) — румынская актриса театра и кино.
 Петреску, Камил (1894—1957) — румынский писатель.
 Петреску, Константин Титель (1888—1957) — румынский политик и юрист.
 Петреску, Костин (1872—1954) — румынский художник.
 Петреску, Николае (1871—1931) — румынский карикатурист.
 Петреску, Улисе (1902—2005) — румынский бобслеист.
 Петреску, Чезар (1892—1961) — румынский писатель, академик Академии СРР.
 Петреску, Штефан (1931—1993) — румынский стрелок, чемпион Олимпийских игр.
 Петреску, Эмил — румынский политик, мэр Бухареста.